Il doppio del torneo di tennis Reunion Island Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tejmuraz Gabašvili e Stéphane Robert che hanno battuto in finale Ivan Cerović e Petar Popović 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Bart Beks /  Martijn van Haasteren (semifinali)
 Frederico Gil /  Philipp Kohlschreiber (primo turno)

 Ivan Cerović /  Petar Popović (finale)
 Tejmuraz Gabašvili /  Stéphane Robert (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 2005